

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Klewki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Przasnysz
 Klewki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Purda